Том Бреннан (; род. 31 мая 1957 года, Лаббок, штат Техас) — американский музыкант и композитор, работающий в стилях эмбиент и нью-эйдж. Принадлежит к числу «калифорнийских пионеров» электронной музыки. Основную творческую деятельность начал в 1980-х годах. Первый альбом «Mountains» выпустил в 1987 году.

Музыкальный стиль 
Стиль Тома Бреннана характеризуется главными признаками формирования — от минимализма старой школы Терри Райли и Мортона Суботника (Morton Subotnick) до современной формы нью-эйджа.

Его музыка реализована исключительно использованием синтезаторов без каких-либо акустических инструментов и с редким появлением сторонних семплов; проекты в основном состоят из тягучих музыкальных образов, лишённых какого-либо бита. Тем не менее, в нескольких работах, которые он называет «ритмичными путешествиями», Бреннан применяет ударные звуки и чаще прибегает к более привычной ритмике нью-эйджа. В его альбомных проектах может присутствовать как текстурный эмбиент, так и композиции, построенные в основном на паттернах секвенсора, по структуре напоминающие электронику середины 70-х.

Вдохновение для своих композиций музыкант черпает в основном из окружающей природы, особенно это относится к пейзажам на юго-западе Америки и лесам на тихоокеанском побережье. Все это вылилось в неоклассический эмбиент-импрессионизм, выделяющийся сильными визуальными ассоциациями, которые проглядываются в таких альбомах как Mist (2000) и других работах, вышедших после 2001 года, когда Бреннан переехал в Сиэтл.

Сотрудничество 
Кроме соло-проектов сотрудничал также с хорошо известными эмбиент-композиторами, такими как Стив Роуч, Кевин Брэхени, Видна Обмана и другими. Для всех основных работ с самого начала карьеры музыканта Том Бреннан выбрал Интернет для представления и распространения своего творчества. Сегодня он продолжает работать как независимый композитор, публикуя релизы на собственном лейбле Raingarden Soundworks. Альбомы композитора размещались на музыкальных лейблах: Oreus (Phonogram), Projekt Records, Arya / Amplexus, IC Records, Fortuna, Zero Music и на его собственном частном лейбле.

Медиа 
Треки Тома Бреннана транслировались на различных популярных радиостанциях мира FM- и онлайн-вещания, выпускающие радиопрограммы с эмбиент музыкой. Релизы «Mist», «Imaginary Conquests» и «Mountains» попадали в ежемесячный чарт топ-100 Zone Music Reporter (Top 100 Radio Airplay) в 2012, 2019 и 2020 годах.

Альбомы 
 1987 — Mountains (Cassette), TMB Music
 1987 — Western Spaces (CD, LP, TP; with Steve Roach and Kevin Braheny; track: In The Heat Of Venus), Innovative Communication/Fortuna.
 1989 — Mohave I
 1993 — Mountains (CD, Album), Rubicon.
 1995 — The Path Not Taken (CD, Mini, Ltd), Amplexus.
 1996 — Beneath Clouds (CD), Arya.
 1996 — Amplexus: Collected Works from the 1995 Ltd Series (CD; with Steve Roach and Vidna Obmana), Projekt.
 2000 — Mist (Cdr), Space For Music.
 2001 — The Dragon’s Dream (CD), TMB Music.
 2001 — Mist (Cdr), Raingarden SoundWorks.
 2001 — Secret Faiths Of Salamanders (Cdr), Ampcast.com.
 2001 — Shimmer (CD), TMB Music.
 2001 — Shimmer (Cdr),	Ampcast.com.
 2001 — Strange Paradise (Cdr), Raingarden SoundWorks.
 2001 — Vibrant Water (Cdr), Ampcast.com.
 2001 — Vibrant Water (Cdr), Raingarden SoundWorks.
 2002 — Satori (Cdr), Zero Music (USA).
 2002 — Collective Series Vol. 1 — Basic Space (CD; with other artists), Space For Music.
 2002 — Schwingungen Radio Auf CD # 85 (CD; with other artists), Cue Records (Germany).
 2003 — Signals In Moonlight (Cdr), TMB Music.
 2003 — Signals In Moonlight (Cdr), Raingarden SoundWorks.
 2004 — Beneath Clouds (CD), Raingarden SoundWorks.
 2004 — Mist (CD), Raingarden SoundWorks.
 2004 — Mist (CD), Space For Music.
 2004 — Mountains (CD), Raingarden SoundWorks.
 2004 — Satori (CD), Raingarden SoundWorks.
 2004 — Shimmer (CD), Raingarden SoundWorks.
 2004 — Signals In Moonlight (CD), Raingarden SoundWorks.
 2004 — Strange Paradise (CD), Raingarden SoundWorks.
 2004 — Vibrant Water (CD), Raingarden SoundWorks.
 2005 — Satori (CD), Raingarden SoundWorks.
 2005 — Silver (CD), Raingarden SoundWorks.
 2005 — Vista (MP3 CD), Soundclick.com.
 2005 — Vista II (MP3 CD), Soundclick.com.
 2005 — Special CD Sampler E-dition #10 (CD; with other artists), E-dition Magazine.
 2006 — Chasing The Dawn: Ultima Thule Ambient Volume 01 (CD; with Steve Roach, Robert Rich and other artists), Ultima Thule Ambient Media.
 2006 — Vista III (MP3 CD), Soundclick.com
 2008 — Stories from the Forest (MP3 CD), Thom Brennan.
 2009 — Tones (MP3), Thom Brennan
 2010 — Sound Channels (MP3), Thom Brennan
 2019 — Another Time And Space
 2019 — Soundgardens
 2019 — Elysian Fields
 2019 — Imaginary Conquests
 2019 — The Path Not Taken
 2020 — Dragon Fly
 2020 — Departures
 2021 — Chasing The Rain
 2021 — October
 2022 — A Place To Remember
 2022 — Eventide
 2022 — Aftermath
 2022 — Between Islands
 2022 — Time Works
 2022 — Kyalmaira
 2022 — Chemical Sunset
 2022 — Aightliste
 2022 —Typhoon
 2023 — Cathedrals

См. также 
 Стив Роуч
 Роберт Рич
 Видна Обмана
 Нумина
 Терри Райли
 Oöphoi

Примечания

Ссылки 
 Thom Brennan официальная страница
 Thom Brennan дискография на Discogs
 Thom Brennan на AllMusic
 Thom Brennan на Bandcamp
 Идентификационный номер ISNI

Музыканты в стиле эмбиент
Музыканты в стиле нью-эйдж